Di seguito una lista di asteroidi dal numero 64001 al 65000 con data di scoperta e scopritore.

64001-64100 

|-
| 64001 - ||  || 19 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 64002 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64003 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64004 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64005 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64006 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64007 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64008 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64009 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64010 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64011 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64012 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64013 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64014 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64015 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64016 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64017 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64018 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64019 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64020 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64021 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64022 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64023 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64024 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64025 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64026 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64027 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64028 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64029 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64030 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64031 - ||  || 24 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 64032 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64033 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64034 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64035 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64036 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64037 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64038 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64039 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64040 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64041 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64042 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64043 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64044 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64045 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64046 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64047 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64048 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64049 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64050 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64051 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64052 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64053 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64054 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64055 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64056 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64057 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64058 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64059 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64060 - ||  || 25 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 64061 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64062 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64063 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64064 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64065 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64066 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64067 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 64068 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64069 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64070 NEAT ||  || 24 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 64071 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 64072 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 64073 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64074 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64075 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64076 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64077 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64078 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64079 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64080 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64081 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64082 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64083 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64084 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64085 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64086 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64087 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 64088 - ||  || 28 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 64089 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 64090 - ||  || 22 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 64091 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 64092 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 64093 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 64094 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64095 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64096 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 64097 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64098 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 64099 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 64100 - || 2001 TY || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|}

64101-64200 

|-
| 64101 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64102 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64103 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64104 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64105 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64106 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64107 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64108 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64109 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64110 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64111 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64112 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64113 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64114 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64115 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64116 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64117 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64118 - ||  || 13 ottobre 2001 || San Marcello
|-
| 64119 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64120 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64121 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64122 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64123 - ||  || 15 ottobre 2001 || L. Ball
|-
| 64124 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64125 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64126 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64127 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64128 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64129 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64130 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64131 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64132 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64133 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64134 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64135 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64136 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64137 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64138 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64139 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64140 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64141 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64142 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64143 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64144 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64145 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64146 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64147 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64148 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64149 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64150 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64151 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64152 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64153 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64154 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64155 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64156 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64157 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64158 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64159 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64160 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64161 - ||  || 14 ottobre 2001 || Needville
|-
| 64162 - ||  || 9 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 64163 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64164 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64165 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64166 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64167 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64168 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64169 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64170 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64171 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64172 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64173 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64174 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64175 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64176 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64177 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64178 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64179 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64180 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64181 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64182 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64183 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64184 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64185 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64186 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64187 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64188 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64189 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64190 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64191 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64192 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64193 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64194 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64195 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64196 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64197 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64198 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64199 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64200 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

64201-64300 

|-
| 64201 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64202 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64203 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64204 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64205 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64206 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64207 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64208 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64209 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64210 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64211 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64212 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64213 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64214 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64215 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64216 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64217 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64218 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64219 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64220 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64221 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64222 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64223 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64224 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64225 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64226 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64227 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64228 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64229 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64230 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64231 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64232 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64233 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64234 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64235 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64236 - ||  || 14 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 64237 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64238 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64239 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64240 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64241 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64242 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64243 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64244 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64245 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64246 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64247 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64248 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64249 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64250 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64251 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64252 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64253 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64254 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64255 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64256 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64257 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64258 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64259 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64260 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64261 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64262 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64263 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64264 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64265 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64266 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64267 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64268 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64269 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64270 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64271 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64272 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64273 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64274 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64275 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 64276 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 64277 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64278 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 64279 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64280 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64281 - ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64282 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64283 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64284 - ||  || 20 ottobre 2001 || J. Nomen
|-
| 64285 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64286 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64287 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64288 Lamchiuying ||  || 18 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64289 Shihwingching ||  || 22 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64290 Yaushingtung ||  || 22 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64291 Anglee ||  || 23 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64292 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64293 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64294 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64295 Tangtisheng ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64296 Hokoon ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64297 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. Bickel
|-
| 64298 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64299 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64300 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|}

64301-64400 

|-
| 64301 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64302 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64303 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64304 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64305 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64306 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64307 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64308 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64309 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64310 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64311 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64312 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64313 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64314 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64315 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64316 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64317 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64318 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64319 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64320 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64321 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64322 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64323 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64324 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64325 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64326 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64327 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64328 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64329 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64330 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64331 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64332 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64333 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64334 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64335 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64336 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64337 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64338 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64339 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64340 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64341 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64342 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64343 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64344 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64345 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64346 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64347 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64348 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64349 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64350 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64351 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64352 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64353 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64354 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64355 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64356 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 64357 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64358 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64359 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64360 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64361 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64362 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64363 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64364 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64365 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64366 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64367 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64368 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64369 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64370 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64371 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64372 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64373 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64374 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64375 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64376 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64377 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64378 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64379 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64380 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64381 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64382 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64383 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64384 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64385 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64386 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64387 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64388 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64389 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64390 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64391 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64392 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64393 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64394 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64395 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64396 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64397 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64398 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64399 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64400 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

64401-64500 

|-
| 64401 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64402 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64403 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64404 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64405 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64406 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64407 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64408 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64409 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64410 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64411 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64412 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64413 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64414 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64415 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64416 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64417 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64418 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64419 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64420 - ||  || 19 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 64421 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 64422 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64423 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 64424 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64425 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64426 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64427 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64428 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64429 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64430 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64431 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64432 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64433 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64434 - ||  || 7 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64435 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64436 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64437 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64438 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64439 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64440 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64441 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64442 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64443 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64444 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64445 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64446 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64447 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64448 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64449 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64450 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64451 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64452 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64453 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64454 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64455 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64456 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64457 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64458 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64459 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64460 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64461 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64462 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64463 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64464 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64465 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64466 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64467 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64468 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64469 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64470 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64471 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64472 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64473 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64474 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64475 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64476 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64477 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64478 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64479 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64480 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64481 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64482 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64483 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64484 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64485 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64486 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64487 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64488 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64489 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64490 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64491 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64492 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64493 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64494 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64495 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64496 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64497 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64498 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64499 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64500 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|}

64501-64600 

|-
| 64501 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64502 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64503 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64504 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64505 - ||  || 15 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 64506 - ||  || 12 novembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 64507 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64508 - ||  || 9 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64509 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64510 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64511 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64512 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64513 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64514 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 64515 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64516 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64517 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64518 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64519 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64520 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64521 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64522 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64523 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64524 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64525 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64526 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64527 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64528 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64529 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64530 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64531 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64532 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64533 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64534 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64535 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64536 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64537 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64538 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64539 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64540 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64541 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64542 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64543 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64544 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64545 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64546 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64547 Saku || 2001 WF || 16 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 64548 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 64549 - ||  || 18 novembre 2001 || BATTeRS
|-
| 64550 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64551 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64552 - ||  || 17 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 64553 Segorbe ||  || 24 novembre 2001 || R. Ferrando
|-
| 64554 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64555 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64556 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64557 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64558 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64559 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64560 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64561 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64562 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64563 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64564 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64565 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64566 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64567 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64568 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64569 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64570 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64571 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64572 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64573 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64574 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64575 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64576 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64577 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64578 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64579 - ||  || 16 novembre 2001 || NEAT
|-
| 64580 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64581 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64582 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64583 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64584 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64585 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64586 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 64587 - || 2001 XA || 1 dicembre 2001 || J. Nomen
|-
| 64588 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64589 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64590 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64591 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64592 - ||  || 8 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64593 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64594 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64595 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64596 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64597 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64598 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64599 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64600 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|}

64601-64700 

|-
| 64601 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64602 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64603 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64604 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64605 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64606 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64607 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64608 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64609 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64610 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64611 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64612 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64613 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64614 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64615 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64616 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64617 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64618 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64619 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64620 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64621 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64622 - ||  || 14 dicembre 2001 || J. M. Roe
|-
| 64623 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64624 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64625 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64626 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64627 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64628 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64629 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64630 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64631 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64632 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64633 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64634 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64635 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64636 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64637 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64638 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64639 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64640 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64641 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64642 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64643 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64644 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64645 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64646 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64647 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64648 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64649 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64650 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64651 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64652 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64653 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64654 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64655 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64656 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64657 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64658 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64659 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64660 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64661 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64662 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64663 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64664 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64665 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64666 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64667 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64668 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64669 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64670 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64671 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64672 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64673 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64674 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64675 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64676 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64677 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64678 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64679 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64680 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64681 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64682 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64683 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64684 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64685 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64686 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64687 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64688 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64689 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64690 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64691 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64692 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64693 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64694 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64695 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64696 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64697 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64698 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64699 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64700 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|}

64701-64800 

|-
| 64701 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64702 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64703 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64704 - ||  || 14 dicembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64705 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64706 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64707 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64708 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64709 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64710 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64711 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64712 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64713 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64714 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64715 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64716 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64717 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64718 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64719 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64720 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64721 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64722 - ||  || 9 dicembre 2001 || W. Bickel
|-
| 64723 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64724 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64725 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64726 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64727 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64728 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64729 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64730 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64731 - ||  || 13 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64732 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64733 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64734 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64735 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64736 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64737 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64738 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64739 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64740 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64741 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64742 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64743 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64744 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64745 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64746 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64747 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64748 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64749 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64750 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64751 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64752 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64753 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64754 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64755 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64756 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64757 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64758 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64759 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64760 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64761 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64762 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64763 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64764 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64765 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64766 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64767 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64768 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64769 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64770 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64771 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64772 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64773 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64774 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64775 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64776 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64777 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64778 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64779 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64780 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64781 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64782 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64783 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64784 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64785 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64786 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64787 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64788 - ||  || 14 dicembre 2001 || W. Bickel
|-
| 64789 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64790 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64791 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64792 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64793 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64794 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64795 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64796 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64797 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64798 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64799 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64800 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|}

64801-64900 

|-
| 64801 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64802 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64803 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64804 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64805 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64806 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64807 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64808 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64809 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64810 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64811 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64812 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64813 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64814 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64815 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64816 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64817 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64818 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64819 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64820 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64821 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64822 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64823 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64824 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64825 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64826 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64827 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64828 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64829 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64830 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64831 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64832 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64833 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64834 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64835 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64836 - ||  || 7 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64837 - ||  || 18 dicembre 2001 || Needville
|-
| 64838 - ||  || 18 dicembre 2001 || J. V. McClusky
|-
| 64839 - ||  || 19 dicembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 64840 - ||  || 19 dicembre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 64841 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64842 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64843 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64844 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64845 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64846 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64847 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64848 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64849 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64850 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64851 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64852 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64853 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64854 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64855 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64856 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64857 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64858 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64859 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64860 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64861 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64862 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64863 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64864 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64865 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64866 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64867 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64868 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64869 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64870 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64871 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64872 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64873 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64874 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64875 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64876 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64877 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64878 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64879 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64880 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64881 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64882 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64883 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64884 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64885 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64886 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64887 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64888 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64889 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64890 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64891 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64892 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64893 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64894 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64895 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64896 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64897 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64898 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64899 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64900 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

64901-65000 

|-
| 64901 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64902 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64903 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64904 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64905 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64906 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64907 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64908 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64909 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64910 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64911 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64912 - ||  || 17 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64913 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64914 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64915 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64916 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64917 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64918 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64919 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64920 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64921 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64922 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64923 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64924 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64925 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64926 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64927 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64928 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64929 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64930 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64931 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64932 - ||  || 18 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 64933 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64934 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64935 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64936 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64937 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64938 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64939 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64940 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64941 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64942 - ||  || 20 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64943 - ||  || 20 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 64944 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64945 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64946 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64947 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64948 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64949 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64950 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64951 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64952 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64953 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64954 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64955 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64956 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64957 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64958 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64959 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64960 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64961 - ||  || 22 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64962 - ||  || 24 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64963 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 64964 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64965 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64966 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 64967 - ||  || 6 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 64968 - ||  || 6 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64969 - ||  || 5 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64970 - ||  || 9 gennaio 2002 || T. Kobayashi
|-
| 64971 - ||  || 5 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 64972 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64973 - ||  || 11 gennaio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 64974 Savaria ||  || 11 gennaio 2002 || Piszkéstető, K. Sárneczky, Z. Heiner
|-
| 64975 Gianrix ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 64976 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64977 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 64978 - ||  || 7 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 64979 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 64980 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 64981 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 64982 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64983 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64984 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64985 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64986 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64987 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64988 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64989 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64990 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64991 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64992 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64993 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64994 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64995 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64996 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64997 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64998 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 64999 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 65000 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0064001